El nombre de Balián de Ibelín puede referirse a:

Barisán de Ibelín (muerto en 1151), también conocido como Balián de Ibelín, el Viejo.
Balián de Ibelín (1140-1193), Señor de Ramla y Nablús.
Balián de Ibelín (muerto en 1247), Señor de Beirut.
Balián de Ibelín (1239-1277), Señor de Arsuf.
Balián de Ibelín (1240-1302), Senescal del Reino de Chipre.
Balián de Ibelín (fallecido en 1315), Príncipe Honorífico de Galilea.
 Balián de Ibelín (fallecido en 1333), Señor titular de Arsuf